Dreibogenbrücken sind Bogenbrücken, von denen es laut der promovierten Historikerin und Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags, Silke Lesemann, „[...] nicht viele“ gibt.

Bekannte Dreibogenbrücken 
 Dreibogenbrücke (Eschweiler), 1841 errichtetes, heute denkmalgeschütztes Eisenbahnviadukt für vier Verkehrswege in Eschweiler in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 1751 errichtete Dreibogenbrücke über die Leine bei Schulenburg, Region Hannover, Niedersachsen, siehe Calenberger Brücke (Schulenburg)
 Franzosenbrücke über die Innerste bei Salzgitter-Hohenrode. Die Brücke wurde 1593 erstmals errichtet, die heutige Brücke wurde 1818 gebaut und 1866 erweitert.
 Drei-Bogen-Betonbrücke Neudeck, Brandenburg
 Hegereiterbrücke über die Weißeritz im Plauenschen Grund in Dresden

Einzelnachweise 

Bogenbrücke